Il singolare del Hong Kong Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–4, 3–6, 6–4 contro Pete Sampras.

Teste di serie

  Pete Sampras (campione)
  Michael Chang (finale)
  Mark Woodforde (secondo turno)
  Richard Krajicek (quarti di finale)

 Jan Siemerink (semifinali)
 Todd Woodbridge (semifinali)
 Brett Steven (primo turno)
 David Prinosil (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hong Kong Open 1996
ATP Tour 1996